Шанте може да се односи на:

 Шанте (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез
 Шанте (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел